FK Vilniaus Vytis war ein litauischer Fußballverein aus Vilnius.

Geschichte 
Der Verein wurde 2012 unter dem Namen FK TAIP gegründet. Ab 2016 FK Vilniaus Vytis. Der Verein spielt derzeit in der 1 Lyga ab 2016.

Vereinsnamen 
 2012–2015: FK TAIP
 2016–heute: FK Vilniaus Vytis

Platzierungen

Farben

Trikot

Trainer 
  Algimantas Liubinskas (2014–2020)

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Vilniaus Vytis
Gegründet 2012